Натуральне число 1018
 1018 рік до нашої ери
 1018 рік нашої ери